Гвардия ( – охрана, защита) може да се отнася за някое от следните понятия.

Общи 
 гвардия (първоначално) – войска за лична охрана на владетел
 гвардия (понастоящем) – отбрани, привилегировани войски

Други 
 „Гвардия“ – политическа партия в България
 „Гвардия“ – футболен клуб в Бишкек, Киргизия
 „Гвардия“ – футболен клуб във Варшава, Полша
 „Гвардия“ – футболен клуб в Душанбе, Таджикистан

Производни 
 бяла гвардия – въоръжени отряди срещу болшевиките
 червена гвардия – въоръжени отряди на болшевиките
 Гвардия „Пантери“ – елитна военна част на Република Сръбска
 млада гвардия – млада (по възраст/опит) гвардия, с производни
 императорска гвардия – войска за охрана на император и др.под.
 Национална гвардия – име на въоръжените сили на Екваториална Гвинея
 Швейцарска гвардия – войска на Ватикана от швейцарци
 Републиканска гвардия – елитна редовна войска в Сирия
 Революционна гвардия – нередовна войска в Либия
 Революционна гвардия – нередовна войска в Иран
 „Национална гвардия“ – телевизионно предаване в България